Le xian de Lushan (鲁山) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Lushan (芦山) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Lushan (庐山) est une localité située dans le parc national du Lu Shan, et dépendant du district de Lushan, subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme